Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1990 года — чемпионат мира по конькобежному спорту среди женщин, который прошёл с 10 по 11 февраля 1990 года на стадионе Олимпийский овал в Калгари, Канада. На чемпионате вручались медали победительницам на отдельных дистанциях.

Отдельные дистанции

Общий зачёт

Ссылки 
 Итоги на Skateresults.com

Февраль 1990 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Международные спортивные соревнования в Калгари
Чемпионаты мира в Канаде